Вервен (фр. Vervins) — топоним.

 Вервен — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. 
 Вервен (кантон) — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия. 
 Вервен (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Пикардия.